Никола́й Литви́нов:
 Литвинов, Николай Антонович (род. 1945) — советский футболист.
 Литвинов, Николай Владимирович (1907—1987) — советский актёр, режиссёр, радиоведущий.
 Литвинов, Николай Ефимович (1917—1977) — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Николай Кириллович (род. 1930) — советский художник-график, иллюстратор, плакатист, дизайнер.
 Литвинов, Николай Михайлович (1845—1906) — русский генерал, государственный деятель.